Гимаев — фамилия.

Известные носители:
 Гимаев, Зуфар Фаатович (1951—2022) — советский и российский художник.
 Гимаев, Ильдар Раисович (1962—2008) — профессор, кандидат экономических наук, доктор юридических наук.
 Гимаев, Ирек Фаритович (род. 1957) — советский хоккеист, тренер, спортивный функционер.
 Гимаев, Рагиб Насретдинович (1935—2016) — советский и российский химик-технолог, ректор Башкирского государственного университета.